North West, North-West eller Northwest, kan syfta på:

North West England – en av Englands nio regioner, se Nordvästra England
North-West Frontier Province – tidigare namn på en av Pakistans fyra provinser – 2010
Northwest Airlines – ett tidigare amerikanskt flygbolag
North West – Kim Kardashians och Kanye Wests dotter.

Geografi

Sydafrika 

 Nordvästprovinsen, Sydafrika, provins,

USA 

 Northwest (ort), North Carolina, Brunswick County,

Se även
Nordvästprovinsen

Robotskapade USAförgreningar